Барруэкопардо () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Витигудино. Занимает площадь 24,24 км². Население — 502 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 94 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Diputación de Salamanca: Índice de municipios 

Муниципалитеты Саламанки